Säimenniemi är en udde i Finland.   Den ligger i den ekonomiska regionen  Nyslotts ekonomiska region  och landskapet Södra Savolax, i den sydöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Säimenniemi.  Trakten runt Säimenniemi är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bräkylä,  km nordost om Säimenniemi. 

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Södra Savolax